Tecomatlán es un topónimo de origen náhuatl. Deriva de los vocablos tecómitl (tecomate) y -tlan (desinencia que indica localidad). Por tanto, se traduce como Lugar de los tecomates.

En México se puede referir a los siguientes lugares:

Tecomatlán (Autlán), localidad del estado mexicano de Jalisco;
Tecomatlán (Tepatitlán de Morelos), localidad del estado mexicano de Jalisco;
Tecomatlán (Tonaya), localidad del estado mexicano de Jalisco;
San Juan Tecomatlán, localidad del estado mexicano de Jalisco;
Tecomatlán (Tlatlaya), localidad del estado de México;
San Miguel Tecomatlán (estado de México), localidad del estado de México;
Municipio de San Miguel Tecomatlán, municipio del estado mexicano de Oaxaca;
San Miguel Tecomatlán (Oaxaca), localidad del estado mexicano de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Tecomatlán (Puebla), municipio del estado mexicano de Puebla;
Tecomatlán (Puebla), localidad del estado mexicano de Puebla, cabecera del municipio anterior;
San Nicolás Tecomatlán (Hidalgo) localidad del Municipio de Ajacuba, Hidalgo.